Carved in Stone е втори соло албум на вокалиста на американската хевиметъл група Mötley Crüe Винс Нийл. След излизането на албума, Нийл се завръща в Mötley Crüe през 1996 г. Това е последен албум с барабаниста Вики Фокс. Албумът заема 139-о място в класацията на Billboard 200.

Състав 
 Винс Нийл – вокали
 Брент Уудс – китара
 Роби Крейн – бас
 Вик Фокс – барабани

Песни

Бележки 

Албуми на Винс Нийл
Музикални албуми от 1995 година